Achurimima är ett släkte av insekter. Achurimima ingår i familjen Morabidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Achurimima